Aserbajdsjans Grand Prix 2017 (officielt navn: 2017 Formula 1 Azerbaijan Grand Prix) var et Formel 1-løb som blev afholdt 25. juni 2017 på Baku City Circuit i Baku, Aserbajdsjan. Det var det ottende løb i -sæsonen, og det første Aserbajdsjans Grand Prix. Der blev dog kørt et Formel 1-løb på samme bane i 2016, men da under navnet Europas Grand Prix 2016.

Løbet blev vundet af Daniel Ricciardo fra Red Bull, efter et kaotisk løb med flere ulykker, hvor safety caren var ude tre gange, og løbet blev også rødflaget en periode for at få ryddet banen. Andenpladsen gik til Valtteri Bottas fra Mercedes GP, mens tredjepladsen gik til Lance Stroll fra Williams, som tog sin allerførste podieplads.

Sebastian Vettel og Lewis Hamilton, som havde første- og andenpladsen i kørermesterskabet før løbet, kolliderede under en safety car-periode, og Vettel fik senere en 10 sekunders stop-go-straf for hændelsen. Hamilton på sin side måtte tage et ekstra pitstop for at skifte en ødelagt hovedbeskyttelse. Som følge af dette faldt begge ud af podieplaceringerne de så ud til at ligge an til, og kom i mål som henholdsvis nummer fire og fem.

Resultater

Kvalifikation

Løbet 

Noter til tabellerne:
  - Carlos Sainz, Jr. fik en gridstraf på tre placeringer for at have forårsaget en kollision med Felipe Massa i forrige løp.
  - Fernando Alonso fik en gridstraf på fyrre placeringer for at have skiftet diverse motorelementer.
  - Stoffel Vandoorne fik en gridstraf på tredive placeringer for at have skiftet diverse motorelementer en gridstraf på fem placeringer for at have skiftet gearkasse.
  - Jolyon Palmer fik ikke sat en tid i Q1, men fik senere tilladelse fra løbsledelsen til at starte i løbet alligevel.
  - Udgik af løbet, men blev klassificeret eftersom han havde fuldført over 90% af løbsdistancen.

Stillingen i mesterskaberne efter løbet 

Kørermesterskabet

Konstruktørmesterskabet

Referencer

Eksterne henvisninger 

Aserbajdsjans Grand Prix
Formel 1 2017